The Conspirators: An Incident of a South American Revolution – film del 1909 diretto da Sidney Olcott
 The Conspirators – film del 1914 diretto da Marshall Farnum
 The Conspirators – film del 1924 diretto da Sinclair Hill
 I cospiratori (The Conspirators) – film del 1944 diretto da Jean Negulesco